Andavias kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Andavias (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Andavías, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar